Педро II од Португалије (Лисабон, 26. април 1648- Alcântara, 9. децембар 1706) је био краљ Португалије. Био је син Жоаоа IV и Лујзе де Гузман.

Породично стабло 

Рођени 1648.
Умрли 1706.
Династија Браганса
Краљеви Португалије